Alexander Alexandrowitsch Wassiljew ist der Name folgender Personen:

* Alexander Alexandrowitsch Wassiljew (1870–1953), russischer Byzantinist, siehe Alexander Alexandrovich Vasiliev
 Alexander Alexandrowitsch Wassiljew (Skirennläufer) (* 1989), russischer Skirennläufer